The Good Son (album), een muziekalbum van Nick Cave and the Bad Seeds;
The Good Son (film), een film uit 1993.